Roberto Carballés Baena era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale.

In finale Tallon Griekspoor ha sconfitto Roberto Carballés Baena con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (finale)
  Tallon Griekspoor (campione)
  Marc Polmans (primo turno)
  Mario Vilella Martínez (primo turno)

  Marco Trungelliti (secondo turno, ritirato) 
  Ramkumar Ramanathan (primo turno) 
  Filip Horanský (secondo turno) 
  Mathias Bourgue (semifinale, ritirato)

Qualificati 

  Alex Rybakov (secondo turno)
  Emilio Nava (secondo turno)

  Francesco Passaro (primo turno) 
  Mats Rosenkranz (secondo turno)

Wildcard 

  Pablo Llamas Ruiz (primo turno)
  Alvaro Lopez San Martin (primo turno)

  Daniel Rincon (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Murcia Open 2021